Neophyte Records is een Nederlands platenlabel dat is opgericht door Neophyte. De eerste cd van het label was Neophyte - At War uit april 2001. Later tekenden veel bekende dj's een contract bij het label. Het label lanceerde sublabels Adrenaline Tracks in 2011 en Smash Records in 2017.

Actieve artiesten
 Neophyte (Jeroen Streunding) sinds 1999
Panic (Dennis Copier) sinds 1999
The Viper (Melvin Pelupessy) sinds 2011
Nosferatu (Erwin van Kan) sinds 2015
Restrained (Terence de Jong) sinds 2016
Never Surrender (Ramon Robbemont) sinds 2018
 GridKiller (Tim Jonkman) sinds 2019
Hellsystem (Giorgio Coniglione) sinds 2020
INVADE (Rik Raben) sinds 2020

Overige artiesten
Evil Activities 
Masters of Ceremony 
Tha Playah
Neophyte Records All Stars (Neophyte, Panic, Evil Activities, Tha Playah)
Endymion 
D-Fence
Kasparov
Tieum 
Furyan 
DJ ICHA
Nexes
Proto X
 Dazzler
 Hard Creation
 Scott Brown
 Bodylotion
 Chaosphere

Uitgaven

Externe link 
 Website
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube

Nederlands platenlabel
Hardcore house-platenlabel